

Miejscowości i ich części w Polsce

Nieoficjalne części miejscowości 
 Górka – nieofic. przysiółek osada Sople w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Małdyty
 Górka – nieofic. część wsi Marszewo w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Postomino

Miejscowości zawierające w nazwie Górka

Nazwisko 
 Górka − kaszubska rodzina szlachecka i jej herb własny
 Górka − polskie nazwisko

Wzniesienia 
 Górka (330,7 m) – wzniesienie na Garbie Tarnogórskim, położone w woj. śląskim, na obszarze Dąbrowy Górniczej
 Górka (313,0 m) – wzniesienie na Wyżynie Częstochowskiej, położone w woj. śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Janów
 Górka (266 m) – wzniesienie na Wzgórzach Lipowych (Wzgórza Niemczańsko-Strzelińskie)
 Górka (82,6 m) – wzniesienie na Równinie Słupskiej, położone w woj. zachodniopomorskim, w powiecie sławieńskim, w gminie Malechowo

Inne 
 Górka – gromada w powiecie brzeskim
 Górka – gromada w powiecie sokólskim

 Górka – skrócona, potoczna nazwa Szpitala Dziecięcego Kompleksowej Rehabilitacji „Górka” w Busku-Zdroju
 Górka – polska nazwa miejscowości Horka w Saksonii